The Boxer, chanson de 1969 de Simon et Garfunkel.
 The Boxer, film de 1997 de Jim Sheridan.